Antonio Scialoja (1817-1877) – economista e politico italiano.
Antonio Scialoja (1879-1962) – giurista e politico italiano.
Antonio Scialoja, noto come Toti Scialoja (1914-1998) – pittore e poeta italiano.

Pagine correlate
 Scialoja